Dit is een lijst van pitch and putt-banen in Nederland.

 Pitch-putt banen in Nederland

 
 
Pitch and putt-banen in Nederland
Pitch